Beal peut faire référence à :

 Andrew Beal (né en 1952), homme d'affaires du Texas,
 Bradley Beal (né en 1993), basketteur,
 Emmanuel Beal (né en 1978), parolier français,
 Frank Beal (1862-1934), réalisateur, scénariste et acteur américain,
 Gifford Beal (1879-1956), peintre américain,
 Jeff Beal (né en 1963), compositeur américain
 ,
 Mary Beal (1878-1964), botaniste américaine,
 Nick Beal (né en 1970), ancien joueur de rugby à XV,
 Reynolds Beal (1866-1951), peintre américain.

Voir aussi 
 Béal (société)